Костромской уезд — административно-территориальная единица в составе Костромского наместничества и Костромской губернии, существовавшая в 1727—1929 годах. Центр — город Кострома.

География 

Уезд располагался на западе Костромской губернии. Площадь уезда составляла в 1897 году 4 255,5верст² (4 843 км²), в 1895 году - 4269,9 верст² (в том числе 3361,3 верст² к северо-востоку от Волги и 908,6 верст² к юго-западу от неё),  в 1926 году - 4 770 км².

Через уезд протекали реки Волга, Кострома, Андоба, Меза, Соть, Покша и Солоница. Волга, протекая с запада на восток, делила уезд на две неравные части. На правом (юго-западном) берегу располагалась меньшая часть уезда. С Ярославской губернией его разделяла река Солоница. В центре этой части напоминавшей плато располагалось болото Черное. На левом (северо-восточном) берегу Волги располагалась большая часть уезда.
Кострома, впадая в Волгу разделяла эту северо-восточную часть уезда ещё на две — на восточную возвышенную и западную луговую. В восточной части находились хвойные леса.

Из внутренних водоёмов в Костромском уезде Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона выделял болото Чёрное (10 верст в длину и 2 в ширину), озёра Березовое (4 верст в длину), Великое (2,5 версты) и Святое (3 версты).

История 
Костромской уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Кострома отнесён к Московской губернии. В 1719 году при разделении губерний на провинции Кострома становится центром Костромской провинции Московской губернии. В 1727 году Костромской уезд в составе Костромской провинции Московской губернии был восстановлен. 

В 1778 году уезд был отнесён к Костромскому наместничеству, которое в 1796 году преобразовано в Костромскую губернию.

14 января 1929 года Костромская губерния и все её уезды были упразднены, большая часть Костромского уезда вошла в состав Костромского района Костромского округа Ивановской Промышленной области.

Административное деление 
В 1890 году в состав уезда входило 21 волостей

В 1913 году в уезде был 1 заштатный город Судиславль и 21 волость.

В 1926 году в уезде было 13 волостей: 
 
 Андреевская, 
 Башутинская, 
 Белореченская, 
 Судиславская, 
 Бычихинская, 
 Гридинская, 
 Ильинская, 
 Коряковская, 
 Красносельская, 
 Левашевская, 
 Мисковская, 
 Шишкинская, 
 Шунгенская.

Крупные населенные пункты 
 Кострома — уездный и губернский центр. На рубеже XIX—XX веков численность населения — 41 тысяча. 3000 зданий, из них 353 каменных. Вокзал Московско-Ярославской-Архангельско.
 Судиславль — заштатный город. На рубеже XIX—XX веков численность населения — 1,3 тысячи человек
 посад 1,
 91 сёла и слободы (самое большое село Красное, где проживало более 1,5 тысяч жителей).

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 181 053 чел. В том числе русские — 98,8 %. В Костроме проживало 41 336 чел., в заштатном Судиславле — 1 362 чел.

В 1894 году число жителей (без городов Кострома и Судиславль) составило 132 417, из них 70 108 женщин.  Дворян — 395, духовенство — 962, почетных граждан и купцов — 461, мещан — 3480, крестьян — 123 763, лиц военного сословия — 3 140, прочих сословий — 216. Православных — 130 575, старообрядцев — 1 068, католиков — 45, протестантов — 88, евреев — 214, мусульман — 412, иных верований — 15.

По данным справочника «Вся Россия» (1902 год) в 1897 году в уезде проживало 184 311 человек, в том числе 86 272 мужчины и 98 039 женщин. К 1902 году составляло 195 тысяч.

По итогам всесоюзной переписи населения 1926 года население уезда составило 243 671  человек, из них городское — 80 399 человек.

Экономика 
В большей части Костромского уезда были супесчаные почвы малоблагоприятные для земледелия. В 1893 году вся пахотная земля составляла 97 057 десятин. В 1894 году было посеяно ржи 46 524 четверти, овса — 34 826 четвертей, ячменя — 8 186 четвертей, гречихи — 93 четверти, пшеницы — 556 четвертей. Также в уезде было развито льноводство. Огородничество, садоводство скотоводство были мало развиты. В 1894 году в Костроме и уезде было 27 422 лошади, 31 470 голов рогатого скота, 66 542 овцы, 3 488 свиней.

Малоблагоприятные для земледелия почвы привели к потому что в уезде развились отхожие промыслы и фабричная промышленность. На отхожих промыслах население работало каменщиками, кирпичниками, штукатурами, фабричными рабочими, прислугой, пастухами.

В уезде были фабрики и заводы: 
 известковый (в Костроме) 
 3 кожевенных (в Костроме, в городе Судиславле и деревне Бойдорок), 
 клееваренный, 
 15 кирпичных (2 в Костроме, 1 в деревне Коробово Челпановской волости, 4 в селе Малые Соли Климовской волости, 1 в селе Яковлевском, 1 в Богословской слободе Шунгенской волости, 1 в деревне Юрьевке Климовской волости, 1 в селе Никольском Климовской волости, 1 в селе Чёрная Заводь, 1 в деревне Артемьево, 1 в деревне Тирогово, 1 в селе Богородском Климовской волости), 
 колокольный (в Костроме)
 2 котельных (в Костроме и в Спасской слободе)
 1 машиностроительный, 
 медных изделий (производство самоваров в Костроме ), 
 3 мыловаренных (в Татарской слободе, деревнях Никитинское и Черная Гридинской волости), 
 химический (у города Плёса), 
 2 чугуно-медно-литейных (в Богословской слободе Шунгенской волости и Шунгенской волости), 
 5 льно-прядильных, бумаго-прядильных и ткацких мануфактур (4 в Костроме, 1 у Костромы)
 токарный (в Костроме)
 дробо-литейныйй (пустошь Рутово Семенцевской волости)
Также были:
 винокуренный (в Костроме),
 13 крахмальных заводов (1 на пустоши Реутово, 1 в деревне Ульково, 2 в селе Саметь, 1 в деревне Палкино, 1 в селе Черная Заводь, 1 в селе Малое Яковлевское, 2 в деревне Большие Соли, 1 в деревне Новодашкове, 1 в селе Борщино, 1 в деревне Новографская, 1 в деревне Конюхово), 
 3 лесопильных заводов (2 в селе Селище, 1 в селе Малое Ярославское)
 несколько маслобоен,
 4 мельницы (3 в Костроме и у деревни Ноземнова), 
 паточный завод
 2 пивоваренных завода (в Костроме)
 2 сыроварни,
 табачно-махорочная (в Костроме)
 свечно-восковой
 коннский завод (в селе Ильинском)

Были развиты кустарные промыслы развиты. Бумаготкачество на границах с Кинешемским уездом, ткачество льняных изделий в Тунгенской, Апраксинской, Башутинской, Челпановской и Коряковской волостях; выработка светилен была сосредоточена в юго-восточном углу уезда. В селе Красном и его окрестностях было развито производство серебряных и ювелирных изделий. В болоте у села Богородское добывалась железная руда, из которой изготовляли топоры, ножи и земледельческие орудия.

Крупные ярмарки в Судиславле, селах Красном и Мисков. Главные базары в сёлах Красное, Буякова, Жарки, Шишкино, Татьянино.

Образование 
В 1868 году в уезде было 13 начальных училищ; в 1893 году 74 училища (из них 58 земских училищ. еще 3 школам земство давало пособие, 6 были в ведении дирекции, 7 находились в городах и посадах). Кроме них было 14 церковно-приходских школ и 14 школ грамотности. В 1892 году в них обучалось 4 535 человек.

Здравоохранение 
К концу XIX века в уезде были больницы в Костроме (на 26 кроватей) и в Судиславле (на 25 кроватей). Кроме 2 врачей, заведующих больницами, в уезде работал 1 врач для поездок по уезду, 7 фельдшеров на пунктах, 8 повивальных бабок (они же и оспопрививательницы) и 1 оспопрививатель.

Достопримечательности 
В уезде было 144 церкви и несколько монастырей (Ипатьевский мужской l класса, Игрицкий мужской 2 класса, Николо-Бабаевский мужской). Есть курганы, но к концу XIX века археологически они были мало исследованы.

Примечания

Ссылки 
 
 Старые карты Костромского уезда

Уезды Костромской губернии
Уезды Московской губернии